Села:
 Ділок — Закарпатська область, Мукачівський район
 Ділок — Закарпатська область, Хустський район
Інше:
 Ділок — заповідне урочище, Івано-Франківська область